Фуфи́дии () — римский плебейский род, происходивший, вероятно, из города Арпино. Из представителей его известны:

 Луций Фуфидий (II в. до н. э.), автор биографии своего друга, Марка Эмилия Скавра (консула 115 г. до н. э.), и способный адвокат;

 Луций Фуфидий (умер примерно в 79 году до н. э.), приверженец диктатора Суллы, достигший, благодаря покровительству последнего, высших должностей. Во время Серторианской войны он получил в управление провинцию Бетику (Дальняя Испания), но был разбит Серторием;

 Квинт Фуфидий (умер после 46 года до н. э.), римский всадник, друг Марка Туллия Цицерона. Служил у последнего военным трибуном в Киликии;

 Луций Фуфидий Поллион (умер после 166), легат-пропретор Галатии в 165 году, после - ординарный консул Римской империи.

Примечания

Ссылки 
 

Древнеримские роды
Фуфидии